Orthodox-protestantisme
 Oosters-orthodoxe kerken
 Oriëntaals-orthodoxe kerken

Zie ook 
 Orthodoxie